Плаксий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плаксий, Анри (род. 1995) — литовский шашист, специализирующийся в международных шашках.
 Плаксий, Борис Иванович (1937—2012) — советский живописец, монументалист, скульптор, портретист, иллюстратор, график, философ.
 Плаксий, Сергей Иванович — российский социолог и философ, исследователь проблем образования, ректор Национального института бизнеса (Москва).